«Хроника Сатаны-младшего»:
 авторское название раннего варианта незаконченной повести Марка Твена, опубликованного после его смерти под названием «Таинственный незнакомец»;
 прокатное название фильма режиссёра Игоря Масленникова «Филипп Траум», снятого по мотивам этой повести.